Ово је листа игара (пуштених или објављених) које су ексклузивно у седмој генерацији конзоле, подељене по конзоли и организоване абецедним редом по имену.

Ексклузивност
 Да = Ексклузивне само на овој компјутерској платформи.
 Не = Доступне на више од једне конзоле.
 Конзола = Ексклузивне само на ову конзолу, али могу бити доступне на ПЦ-у или мобилном телефону.
 Временски = Потврђене као ексклузиве за одређени временски период, али су или ће постати доступне на другим платформама касније.

ПлејСтејшн 3, 157 ексклузива

ПлејСтејшн Портабл, 59 ексклузива

Хбокс 360, 186 ексклузива

Вии, 70 ексклузива

Нинтендо ДС, 74 ексклузива

Види још 
 Листа ексклузива видео игара (осма генерација)

Референце 

Ексклузива видео игара (седма генерација)
Седма генерација ексклузива